Мрак:
 Мрак — то же, что тьма, темнота.
 Мрак () — суперзлодей и супергерой DC Comics.
 «Мрак» () — кинофильм, 1958, США, режиссёр — Уильям Касл.
 Мрак, Тина (род. 1988) — словенская яхтсменка.

См. также 
 Тьма (значения)